Giuseppe Ferrari (1720-1773), noto anche con lo pseudonimo di Tigrinto Bistonio, umanista e abate. (Vedi su Wikisource)
Giuseppe Ferrari (1811-1876), filosofo e politico
Giuseppe Ferrari (1840-1905), pittore
Giuseppe Ferrari (1804-1864), scultore 
Giuseppe Ferrari (1912-1999), giurista
Giuseppe Ferrari (XX secolo), calciatore
Giuseppe Ferrari (1913), calciatore
Giuseppe Carlo Ferrari (1910), calciatore
 Giuseppe Ferrari (1920-2001) – politico
 Giuseppe Francesco Ferrari (1865-1943) – generale